Линия Цезаря С () — одна из основных оборонительных линий в системе немецких фортификационных сооружений под общим названием «'Зимняя линия»' в Центральной Италии в годы Второй мировой войны.

Содержание 
Линия Цезаря С была последним рубежом позади линии Бернхардта перед Римом в этой фортификационной системе и простиралась от западного побережья Италии возле Остиа, Альбанские горы южнее столицы страны, дальше от Вальмонтоне к Авеццано и Пескара на адриатическом берегу Италии. Рубеж «линии Цезаря» имел позади западной ветви укреплений дополнительную линию обороны — так называемую «Римскую маневровую линию», что проходила севернее Рима.

По мере постепенного продвижения союзных войск фельдмаршала Александера на Итальянском театре действий «линия Цезаря С» стала играть решающую роль в планах обороны немецких войск.

30 мая 1944 года, с началалом операции «Диадема» и прорыва американских войск 5-й армии генерала М.Кларка с плацдарма возле Анцио, союзники прорвали укрепленные позиции немецких войск 14-й полевой армии генерал-полковника Е.фон Маккензена.

2 июня линия Цезаря С пала и путь на Рим был открыт. Отступающие войска Вермахта отошли на следующий рубеж — линию Тразимено, где после перегруппировки и подхода резервов, 14-я армия в сотрудничестве с 10-й армией Г. фон Фитингоф сдерживали дальнейшее наступление союзников и своими действиями дали возможность основным силам Главнокомандования Вермахта «Юго-Запад» перейти к обороне на главном рубеже Готской линии.

См. также 
 Линия Бернхардта
 Бои за Монте-Кассино
 Салернская воздушно-десантная операция
 Линия Сталина
 Линия Тразимено

Ссылки 
 Map of German defensive lines
 Battle of Anzio

Литература 
 Clark, Lloyd (2006). Anzio: The Friction of War. Italy and the Battle for Rome 1944. Headline Publishing Group, London. ISBN 978-0-7553-1420-1.
 Muhm, Gerhard. Tactics in the Italian Campaign""

Италия во Второй мировой войне